Samuel Freedman (1908-1993), est un juge canadien
 Samuel O. Freedman (né en 1928) est un immunologiste canadien.
Patronyme juif